John Emery peut faire référence à :
 John Emery (1905-1964), un acteur américain ;
 John Emery (1932-2022), un bobeur canadien.